Didier Jaba Mathieu est un artiste peintre colombien né à Armenia le .

Liens externes 

 https://theartling.com/en/artzine/street-art-in-the-gallery 
 https://www.rtbf.be/culture/dossier/forum-mondial-de-la-langue-francaise/detail_7h-de-graff-de-bombes-et-de-couleurs-pour-didier-jaba-mathieu?id=9038477 
 https://www.so-far.online/weeklies/on-art-independence 
 https://graffiti-art-on-trains.blogspot.com/search/label/Didier%20Jaba%20Mathieu 
 https://www.thedrum.com/news/2018/04/23/more-speakers-added-singapore-creative-cities-didier-jaba-mathieu-and-matthias 
 https://theculturetrip.com/asia/singapore/articles/where-to-find-the-best-street-art-in-singapore/ 
 https://addictedgallery.com/site-see-street-art-in-singapore-say-that-50-times-really-fast

Notes et références 

Artiste contemporain colombien